Peter Shilton (ur. 18 września 1949 w Leicesterze) – angielski piłkarz, bramkarz. 

W latach 1970–1990 reprezentant Anglii, w której rozegrał 125 meczów, nadal dzierży rekord pod względem występów w kadrze narodowej. Uczestnik m.in. mistrzostw świata w 1982, 1986 i 1990. W swojej karierze rozegrał 1390 oficjalnych spotkań, więcej niż jakikolwiek inny piłkarz.

Uczestnik spotkania Anglia – Polska nazwanego „meczem na Wembley”. Diego Maradona strzelił mu bramkę ręką w trakcie meczu Argentyna - Anglia na Mistrzostwach świata w 1986 w Meksyku, nazwaną później ręką Boga.

Statystyki

Klub

Reprezentacja

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  

Reprezentanci Anglii w piłce nożnej
Piłkarze Leicester City F.C.
Piłkarze Stoke City F.C.
Piłkarze Nottingham Forest F.C.
Piłkarze Southampton F.C.
Piłkarze Derby County F.C.
Piłkarze Plymouth Argyle F.C.
Piłkarze Wimbledon F.C.
Piłkarze Bolton Wanderers F.C.
Piłkarze Coventry City F.C.
Piłkarze West Ham United F.C.
Piłkarze Leyton Orient F.C.
Zdobywcy Pucharu Europy i Ligi Mistrzów
Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 1980
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1982
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1986
Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 1988
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1990
Piłkarze ze 100 i więcej występami w reprezentacji
Ludzie urodzeni w Leicesterze
Urodzeni w 1949